Pisanesi – abitanti di Pisano (Italia)
Pisanesi – abitanti di Pisano Etneo